Евгения Иосифовна Яни́щиц (; 20 ноября 1948, Рудка — 25 ноября 1988, Минск) — белорусская советская поэтесса.

Биография 
Евгения Янищиц родилась 20 ноября 1948 года в крестьянской семье в деревне Рудка (ныне Пинский район, Брестская область, Белоруссия). Училась в Рудковской начальной школе, потом до 3 класса в школе деревни Мерчицы. Окончила школу в деревне Поречье в 1966 году, в том же году поступила на филологический факультет БГУ имени В. И. Ленина, который успешно окончила в 1971. Уже в 1969 году участвовала во всесоюзном съезде молодых поэтов и писателей, а в 1970 году выходит её первый сборник стихов.

Работала заведующей библиотеки в ЦК ЛКСМБ (1971). С 1976 года — литературный консультант «Сельской газеты», в 1983—1988 заведовала отделом поэзии литературного журнала «Маладосць». Член Союза писателей СССР с 1971 года. В 1981 году как член делегации БССР участвовала в работе XXXVI сессии Генеральной ассамблеи ООН. Работала с корреспондентом Владимиром Павловичем Ковалем. Трагически погибла 25 ноября 1988 года, выпав с балкона своей минской квартиры, когда развешивала белье. .

Семья 
Мать — Мария Андреевна (умерла в 2006 году). Отец — Иосиф Степанович Потапчук (умер в 1975 году). Фамилию Янищиц писательница получила от первого мужа матери, Йозаса Янищица, который погиб на фронте в 1944 году.

В 1971 году вышла замуж за белорусского поэта и журналиста Сергея Понизника и переехала в Чехословакию, где тот проходил военную службу. Однако брак был недолгим — уже в 1972 году Евгения Янищиц вернулась в Белоруссию, где 14 ноября родила сына Андрея и воспитывала его одна. Есть внучка Яна. В 1976 году брак был официально расторгнут.

Творчество 
Дебютировала стихотворениями в республиканской печати в 1964 году (журнал «Бярозка»

(1970) («Снежныя грамніцы»);

 «День вечерний» (1974) («Дзень вечаровы»);
 «Ясельда» (1978);
 «На берегу плеча» (1980) («На беразе пляча»);
 «Пора любви и жалости» (1983) («Пара любові і жалю»);
 «Калина зимы» (1987) («Каліна зімы»);
 «В шуме житнего света» (стихотворения и поэмы, 1988). («У шуме жытняга святла»).

Переводы 
 Спроси у чабреца. Пер. Р. Казаковой. М., Советский писатель, 1985.

Награды и звания 
 премия Ленинского комсомола Белорусской ССР (1978) — за книгу лирики «День вечерний»
 Государственная премия БССР имени Янки Купалы (1986) — за книгу лирики «Пора любви и жалости»

Память 
2008 год на Пинщине был объявлен литературным годом Евгении Янищиц. Во всех библиотеках района проводились встречи, конкурсы, викторины, читателей знакомили с творческим наследием поэтессы.

Решением Пинского райисполкома базовой школе в деревне Поречье присвоено имя белорусской поэтессы Евгении Янищиц.

К двадцатилетию со дня её смерти режиссёр Андрей Левчик снял фильм «Небяспечны талент» по сценарию поэтессы Раисы Боровиковой «На голас Музы», близко знавшей Евгению.

Литературовед Святлана Калядка издала книгу о Евгении Янищиц — «Непрыручаная птушка Палесся». Историк Анатолий Мясников включил статью о Янищиц в книгу «Сто асоб беларускай гісторыі».

Примечания

Литература 
 Янішчыц Яўгенія // Беларускія пісьменнікі : Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Мінск : БелЭн, 1992—1995.

Ссылки 
 Евгения Янищиц на сайте Вершы.ru

Члены Союза писателей СССР
Лауреаты премии Ленинского комсомола БССР
Поэтессы СССР
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники Белоруссии
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Выпускники Белорусского государственного университета